Iwan Lossew ist der Name folgender Personen: 

* Iwan Lossew (Leichtathlet) (Iwan Wolodymyrowytsch Lossew; * 1986), ukrainischer Leichtathlet
 Iwan Platonowitsch Lossew (1878–1963), russisch-sowjetischer Chemiker und Hochschullehrer